Die 27. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 24. und 25. Januar 1959 in Donaueschingen  statt.

Conny Freundorfer wurde zum siebenten Mal in Folge Deutscher Meister im Herreneinzel und baute damit seinen Titelrekord aus. Von einer Krankheit vor dem Turnier zeigte er sich gut erholt, gab in allen Einzelkämpfen nur einen Satz ab und besiegte im Endspiel Heinz Harst. Im Dameneinzel holte Hannelore Schlaf ihren dritten Titel nach 1955 und 1956. Im Endspiel setzte sie sich gegen die Vorjahressiegerin Uschi Matthias durch, die damals noch unter ihrem Mädchennamen Uschi Fiedler antrat. Im Herrendoppel besiegten die Zwillingsbrüder Ernst und Herbert Gomolla die Paarung Conny Freundorfer/Josef Seiz mit 3:2. Deutscher Meister im Damendoppel wurden Jutta Kruse/Inge Müser, im Mixed dominierten Wolf Berger/Hannelore Schlaf.

Erich Arndt fehlte. Der Hessische Tischtennis-Verband nominierte ihn nicht für diese Deutsche Meisterschaft, weil Arndt unentschuldigt hessischen Ranglistenturnieren fernblieb. Eva Graf nahm wegen einer Erkrankung nicht teil.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Beschlüsse 
Während dieser Meisterschaften trafen sich die Landesfachwarte der Verbände Württemberg, Nordbaden und Südbaden und beschlossen, eine gemeinsame Oberliga, die Oberliga Süd, zu gründen.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1959/3, Ausgabe West, Seiten 1, 3–5
 Hessen zum Fall Arndt: Nur konsequent in DTS, 1959/4, Ausgabe West, Seite 3

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1958/59 - Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018) 
	

1959
Tischtennisveranstaltung 1959
Sportveranstaltung im Schwarzwald-Baar-Kreis
Sport (Donaueschingen)